Плей-офф Чемпионата Европы по баскетболу (девушки до 16 лет) 2014 проходит в период с 25 по 27 июля 2014 года. Все игры проходят в португальском городе Матозиньюш.

Сетка

1/4 финала

E1 против F4

F1 против E4

E1 против F4

E2 против F3

Полуфиналы

Ирга 1

Игра 2

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Турнирное положение

2014 год в баскетболе
Чемпионаты Европы по баскетболу среди девушек до 16 лет